Norma Ford Walker, een Canadees wetenschapper
 Norma O. Walker, een Amerikaans oud-politica